Great Neck ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Great Neck (Massachusetts)
 Great Neck (New York)
 Great Neck (North Carolina)